La lengua de señas yucateca es una lengua de señas usada en México y Guatemala, por comunidades mayas (sociedad con altas tasas de sordera hereditaria, no habitual). En algunos casos, tanto oyentes como sordos pueden usar la lengua de señas. Al parecer no está relacionada con el lenguaje de señas guatemalteco y la Lengua de Señas Mexicana.

Véase también 

 Lengua de Señas Mexicana
 Lengua de señas de Tijuana
 Lengua de Señas Americana
 Lengua de Signos Española

Referencias

Fuentes 
 Patricia Valdata
 Fox Tree, Erich (2004). Meemul Ch'aab'al (Lengua de señas de las Tierras Altas): The Invisible Visible Vernacular of an Indigenous Underclass. Society for Linguistic Anthropology.
 Johnson, Robert E. (1991). Lengua de señas, cultura y comunidad en un pueblo yucateco tradicional, en Sign Language Studies 73:461-474 (1991).
 Shuman, Malcolm K. & Mary Margaret Cherry-Shuman. (1981). Breviario de la Lengua de señas yucateca Language Sciences, 3, 1 (53), 124-185. 
 Shuman, Malcolm K. (1980). O som do silêncio em Nohya. Ciências da Linguagem, 2, 1 (51), Mar, 144-173. 
 Du Bois, John W. (1978). Lengua de señas maya. Apresentado no 77º encontro anual da Associação Antropológica Americana, Los Angeles.

Enlaces externos 
 Lengua de Señas Maya Yucateca
 Proyecto de documentación Lengua de Señas Maya Yucateca
 Mini diccionario de Lengua de Señas Mexicana a Lengua de Señas Maya Yucateca

Y
Lenguas de Guatemala
yucateca
Pueblo maya